Rambeau ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Rambeau (1852–1918), deutscher Romanist und Anglist
 Ludwig Rambeau (1854–1910), deutscher Regierungs- und Baurat
 Marjorie Rambeau (1889–1970), amerikanische Film- und Theaterschauspielerin
 Pascal Rambeau (* 1972), französischer Segler

Siehe auch:
 Rambaud (Begriffsklärung)
 Rambo
 Rimbaud